Златоустовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Златоустовская волость — в составе Златоустовского уезда Уфимской губернии.
 Златоустовская волость — в составе Красноуфимского уезда Пермской губернии.